Nuovissima Enciclopedia Universale pubblicata dalla Armando Curcio Editore
 Nuovissima Enciclopedia Universale pubblicata dalla Società Editrice Internazionale